Nikita se poate referi la:

 Nikita, vedetă de televiziune din România.
 Nikita Hrușciov, conducător al Uniunii Sovietice. 
 Nikita Mihalkov, actor și regizor rus.
 Nikita, filmul francez re-intitulat La femme Nikita.
 "Nikita" (cântec), o piesă a lui Elton John.

Vezi și 
 Nichita Stănescu, poet român